Кардинало́вська:

 Кардиналовська Єлизавета Михайлівна (1900, Київ — 1971, Київ) — українська письменниця, перекладач, архітектор, художниця-реставратор.
 Кардиналовська Роксолана Іванівна — агрохімік, скульптор.
 Кардиналовська Тетяна Михайлівна (1899, Київ — 1993, США) — педагог, перекладач, мемуарист.

Українські прізвища